Radio Contact, radio belge ;
 Radio Contact, radio française ;
 , album du groupe  ;
 , version germanophone de la station de radio francophone Radio Contact qui émet à destination de la Communauté germanophone de Belgique ;
 Radio Contact, ancienne radio associative dont le siège est à Saint-Dié-des-Vosges ; 
 , station de radio privée lancée en Roumanie.